Animals: 
 Mango de les Antilles o Anthracothorax dominicus, ocell que viu a Jamaica
 Mango de Jamaica o Anthracothorax mango, ocell que viu a Hispaniola, Puerto Rico i les illes Verges
 Mango de Veraguas o Anthracothorax veraguensis, ocell que viu en zones de Costa Rica i el Panamà
 Mango golaverd o Anthracothorax viridigula, ocell que viu a l'est de Veneçuela, Trinitat, Guaiana i nord-est de Brasil
 Mango pitverd o Anthracothorax prevostii, ocell que viu a Mèxic
 Mango verd o Anthracothorax viridis, ocell que viu a Puerto Rico
 Vegetals: 
 Mango comú, espècie de mango
 Mango o mangifera gènere d'espècies vegetals
 Mango (fruita) és la fruita del mango comú
 Moda: 
 Mango Fashion Awards, certamen de moda
 Mango (moda), empresa catalana
 Música: Mango (cantant) nom artístic del cantant Giuseppe Mango (1954-2014)